Die China Open 2018 waren ein Tennisturnier der Damen im Rahmen der WTA Tour 2018 in Peking. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier Mandatory fand vom 30. September bis 8. Oktober 2018 statt. Die drei Halbfinalistinnen des Premier-5-Turniers in Wuhan, die durch ihre Weltranglistenposition im Hauptfeld standen, waren automatisch für die zweite Runde qualifiziert.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Caroline Garcia und im Doppel die Paarung Chan Yung-jan / Martina Hingis.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die China Open 2018 fand vom 29. bis 30. September 2018 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Die folgenden Spielerinnen setzten sich in der Qualifikation durch:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Peking